Fictief figuur
Bob Brown, personage uit de Amerikaanse televisieserie The Unit
Charlie Brown, personage uit de strip Peanuts
Cleveland Brown, personage uit de Amerikaanse animatieseries Family Guy en The Cleveland Show
Father Brown, detective uit de verhalen van de Britse schrijver Gilbert Keith Chesterton
John Brown, hoofdpersonage uit de Amerikaanse film Inspector Gadget
Lavender Brown, Engelse naam van het personage Belinda Broom uit de Harry Potterreeks
Sally Brown, personage uit de strip Peanuts

Media
Jackie Brown (film), Amerikaanse film uit 1997

Merknaam
Brown (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk

Onderwijs
Brown-universiteit, Amerikaanse universiteit

Personen met de achternaam Brown
Alan Brown, Brits Formule 1-coureur
Barnum Brown, (1873-1963), een Amerikaans paleontoloog
Bill Brown, Australisch cricketspeler
Bobby Brown (zanger), Amerikaans zanger
Bryan Brown, Australisch acteur
Capability Brown, Engels landschap- en tuinarchitect
Cecily Brown, Brits kunstschilderes
Carlinhos Brown, Braziliaans multi-instrumentalist
Charles Brockden Brown, Amerikaans schrijver, historicus en uitgever
Chris Brown (zanger), Amerikaans zanger
Christy Brown, Iers schrijver, schilder en dichter
Clarence Brown, Amerikaans filmregisseur en producer
Clifford Brown, Amerikaans jazztrompettist
Curtis Brown, Amerikaans ruimtevaarder
Dan Brown, Amerikaans schrijver
David Brown (producer), Amerikaans film- en theaterproducent
David Brown, Amerikaans ruimtevaarder
Derren Brown, Brits illusionist
Erika Brown (zwemster), Amerikaans zwemster
Ford Madox Brown, Engels schilder
Foxy Brown (zangeres), Amerikaans zangeres
George Brown (drummer), drummer van de Amerikaanse groep Kool & The Gang
George Harold Brown, Amerikaans elektrotechnicus 
Glen Brown, Jamaicaans zanger, multi-instrumentalist en muziekproducer
Gordon Brown, Brits politicus, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk
Graeme Brown, Australisch wielrenner
Harold P. Brown, Amerikaans uitvinder van de elektrische stoel
Henry Kirke Brown, Amerikaans beeldhouwer
Herbert Brown, Brits chemicus, Nobelprijs voor de Scheikunde in 1979
James Brown, Amerikaans zanger
Jason Brown (kunstschaatser), Amerikaans kunstschaatser
Jerry Brown, Amerikaans politicus
Jocelyn Brown, Amerikaans zangeres
Joe Brown (artiest), Brits zanger
Joe Brown (bergbeklimmer), Brits bergbeklimmer
Joe E. Brown, Amerikaans acteur en komiek
John Brown (abolitionist), Amerikaans strijder tegen de slavernij
John Brown (tennisser), Australisch tennisser
John Ronald Brown, Amerikaans chirurg
Kate Brown, Amerikaans politica
Kerrith Brown, Brits judoka
Kimberly J. Brown, Amerikaans actrice
Larry Brown, Amerikaans basketbalcoach
Louise Brown, eerste reageerbuisbaby uit de geschiedenis
Mark Brown, Amerikaans ruimtevaarder
Margaret Brown, Amerikaans filantroop
Melanie Brown, Brits zangeres
Michael Robert Brown, Engels voetballer en voetbalcoach
Michael E. Brown, Amerikaans hoogleraar in de planetaire astronomie
Michael Stuart Brown, Amerikaans geneticus en Nobelprijswinnaar
Peter Brown (historicus), Iers historicus
Phil Brown (voetballer), Brits voetballer
Ray Brown (musicus), Amerikaans jazzbassist
Rita Mae Brown, Amerikaans schrijfster
Rob Brown (Autechre), helft van het Engels electronicaduo Autechre
Robert Brown (acteur), Brits acteur
Robert Brown (botanicus), Schots botanicus
Rosemary Brown, Brits medium
Ruth Brown, Amerikaans zangeres
Sam Brown, Brits zangeres
Samuel Brown, Engels ingenieur en uitvinder
Scott Brown (voetballer), Schots voetballer
Scott Brown (politicus), Amerikaans politicus
Shannon Brown, Amerikaans basketballer
Tim Brown (voetballer), Nieuw-Zeelands voetballer
Vicki Brown, Brits zangeres
Walt Brown, Amerikaans Formule 1-coureur
Warwick Brown, Australisch Formule 1-coureur
William Brown (admiraal), een Argentijnse admiraal van Ierse afkomst

Zie ook 
Brown County (doorverwijspagina)